Подмолодье — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Усть-Долысской волости.

География 
Расположена на юго-западном берегу озера Долысского, примыкая к северным окраинам деревни Усть-Долыссы, в 24 км к северо-западу от города Невель.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 39 человек.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)